Postawki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Postawki − wieś na Litwie, w grejonie solecznickim